Suba puede referirse a:
Suba , división urbana en Bogotá.
Suba , antiguo asentamiento ubicado en Israel.
Suba, Localidad en Filipinas.
Suba, idioma hablado en Kenia.
Suba , vía arteria en Bogotá.
Suba , iglesia en Bogotá.
Suba , colinas ubicadas al norte de Bogotá

Estaciones de autobús en Bogotá

Suba , estación cabecera de TransMilenio
Suba - Av Boyacá , estación en Avenida Boyacá.
Suba - Tv. 91 , estación en la Avenida Tranversal 91.
Suba - Calle 100 , estación en la calle 100.
Suba - Calle 95, estación en la calle 95.
Av. Suba  - Calle 116 , estación en la calle 116.